Il doppio del Bank Austria Tennis Trophy 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Feliciano López e Fernando Verdasco.

Maks Mirny e Andy Ram hanno battuto in finale 6–1, 7–5, Philipp Petzschner e Alexander Peya.

Teste di serie

  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (quarti)
  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (semifinali)

  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)
  Maks Mirny /  Andy Ram (campioni)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Bank Austria Tennis Trophy 2008
ATP Tour 2008